Heilbron  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Heilbron (Südafrika), Stadt in der südafrikanischen Provinz Freistaat

Heilbron ist der Familienname folgender Personen:
 ein Familienname, siehe Heilbronn (Familienname) – dort auch zu Varianten

 Friedrich Heilbron (1872–1954), deutscher Staatsbeamter und Diplomat
 Ian Heilbron (1886–1959), britischer Chemiker
 John Heilbron (* 1934), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Rose Heilbron (1914–2005), britische Juristin

Siehe auch:
 Heilbronn (Begriffsklärung); Heilbrun